Ella Fitzgerald Sings the George and Ira Gershwin Songbook () — восемнадцатый студийный альбом американской джазовой певицы Эллы Фицджеральд, выпущенный на лейбле Verve Records в 1959 году под студийным номером Verve MGVS 6082-5. Пластинка входит в цикл «песенников» Фицджеральд — альбомов, посвящённых творчеству конкретного композитора или поэта, в данном случае братьев Айры и Джорджа Гершвинов. За время своей музыкальной карьеры Фицджеральд до этого уже касалась музыки Гершвинов, в частности, её дебютный альбом назывался Ella Sings Gershwin. Во время записи Ella Fitzgerald Sings the George and Ira Gershwin Songbook певице аккомпанировал оркестр Нельсона Риддла. Фрагмент обложки альбома включает портрет Эллы Фицджеральд пера французского художника-мизерабилиста Бернара Бюффе.

Ella Fitzgerald Sings the George and Ira Gershwin Songbook является самым крупным сольным проектом Эллы Фицджеральд, включает 59 оригинальных композиций, а также две оркестровые сюиты. Несмотря на то, что Джордж Гершвин умер в 1937 году, его брат поэт Айра всё ещё оставался жив на момент записи диска и внёс большой вклад в создание пластинки. Именно тогда он сказал, что «никогда раньше не понимал, насколько хороши были их песни до тех пор, пока их не спела Элла».

В 1998 году Verve перевыпустила запись в формате CD со студийным номером Verve 314 539 759-2. В новую версию вошёл дополнительный четвёртый диск, состоящий из ремиксов.

Песня «But Not for Me», включённая в альбом, в 1960 году принесла Фицджеральд награду «Грэмми» в номинации «Лучшее женское вокальное исполнение».

Ella Fitzgerald Sings the George and Ira Gershwin Songbook входит в список «1001 альбома, которые нужно послушать перед смертью».

Список композиций

Избранные участники записи 
 Элла Фицджеральд — вокал.
 Нельсон Риддл — аранжировка, дирижирование.
 Дон Фагерквист, Пит Кандоли, Конрад Гоззо, Мэнни Кляйн, Шорти Шерок — труба.
 Милт Бернхарт, Хуан Тизол, Томми Педерсон — тромбон.
 Бенни Картер, Плас Джонсон, Чак Джентри, Тэд Нэш, — саксофон.
 Пол Смит, Лу Леви — фортепиано.
 Херб Эллис, Барни Кессел — гитара.
 Элвин Столлер, Мэл Льюис — барабаны.
 Ларри Бункер, Фрэнк Флинн — перкуссия.
 Эд Гилберт — туба.
 Джо Комфорт — контрабас.

Примечания 

Альбомы Эллы Фицджеральд
Альбомы на английском языке
Трибьют-альбомы
Альбомы Verve Records